Radermacher ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitta Radermacher (* 1956), deutsche Juristin und Kommunalpolitikerin
 Franz Josef Radermacher (* 1950), deutscher Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Friedrich Radermacher (1924–2020), deutscher Komponist
 Hans Radermacher (* 1929), deutscher Philosoph
 Jacob Cornelis Mattheus Radermacher (1741–1783), Offizier der Niederländischen Ostindien-Kompanie und Naturforscher
 Jan Radermacher (* 1981), deutscher bildender Künstler und Regisseur
 Johan Radermacher der Ältere (1538–1617), niederländischer Kaufmann und Humanist
 Johannes Radermacher (1905–1978), deutscher Maler
 Josef Radermacher (1882–1948), deutscher SPD-Politiker, Journalist und Verleger
 Karin Radermacher (* 1945), deutsche Politikerin und MdL
 Ludwig Radermacher (1867–1952), deutscher Klassischer Philologe
 Matthias Radermacher (1804–1890), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule und Fotograf
 Norbert Radermacher (* 1953), deutscher Künstler
 Norbert Josef Radermacher (* 1946), deutscher Kunstwissenschaftler und Begründer des Welt-Kindertheater-Festes
 Walter Radermacher (* 1952), deutscher Generaldirektor von Eurostat, ehemaliger Präsident des Statistischen Bundesamts

Siehe auch:
 Rademacher (Begriffsklärung)
 Rademaker (Begriffsklärung)